Чичба — абхазская фамилия.

 Чичба, Алексей Чантович (1925—1996) — советский и абхазский композитор, музыкальный педагог и музыковед.
 Чичба, Рашид Анзорович (род. 2000) — российский футболист абхазского происхождения.